Martin kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Marten (Bulgarien), ort, Ruse,

Frankrike 

 Martin-Église, ort och kommun, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,

Kroatien 

 Martin (ort i Kroatien), Baranja,

Slovakien 

 Martin (distrikt), Žilina, 
 Martin (Slovakien),

Storbritannien 

 Martin, North Kesteven, ort, Lincolnshire, England, 
 Martin, Hampshire, ort, England,

USA 

 Martin (ort i USA, Georgia), Stephens County, 
 Martin (ort i USA, Kentucky), Floyd County, 
 Martin (ort i USA, Louisiana), Red River Parish, 
 Martin, Tennessee, ort, Weakley County, 
 Martin (ort i USA, Michigan), Allegan County, 
 Martin, South Dakota, countyhuvudort, Bennett County, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar